Алексей Дашков:
 Дашков, Алексей Андреевич (1910—1997) — Герой Советского Союза.
 Дашков, Алексей Иванович (? — 1733) — тайный советник, генерал-почт-директор.